El Capitán (), può significare:

Cinema 
 El Capitàn – personaggio immaginario protagonista del film di animazione Il tesoro del sole d'oro
 Il cavaliere del Santo Graal (El Capitán Trueno y el Santo Grial) – film spagnolo del 2011 diretto da Antonio Hernández

Geografia 
 El Capitan – census-designated place della contea di Gila, Arizona,  (CDP) degli Stati Uniti d'America 
 El Capitan – montagna del Parco nazionale di Yosemite, in California, Stati Uniti d'America

Informatica 
 OS X El Capitan – sistema operativo sviluppato da Apple

Letteratura 
 Capitano Alatriste (El Capitán Alatriste) – romanzo storico del 1996 di Arturo Pérez-Reverte

Musica 
 El Capitan – operetta in tre atti composta da John Philip Sousa nel 1896

Persone 
 El Capitán – soprannome del musicista argentino Luis Alberto Spinetta

Pagine correlate 
Capitano (disambigua)
Il capitano